Lienardia lutea är en snäckart. Lienardia lutea ingår i släktet Lienardia och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lutea